Gemeinder bezeichnet:
 das Mitglied einer Korporationsgemeinde oder Alpgenossenschaft
 einen deutschen Politiker, siehe Peter Gemeinder